Fernando Magalhães ist der Name folgender Personen:

* Fernando Magalhães (Mediziner) (1878–1944), brasilianischer Gynäkologe und Hochschullehrer
 Fernando Magalhães (Journalist) (um 1954–2013), portugiesischer Journalist